Населені пункти в Чехії:
 Гаєк (Карлові Вари)
 Гаєк (Страконіце)

Гаєк () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Август фон Гаєк (1871—1928) — австрійський ботанік та лікар, батько Фрідріха фон Гайєка.
 Гаєк Андрій Микитович (1873—1949) — український співак (тенор).
 Сальма Гаєк (*1966) — мексиканська та американська кіноакторка, режисер та продюсер.
 Сергій Гаєк (*1949) — апостольський візитатор для греко-католиків Білорусі, де-факто глава Білоруської греко-католицької церкви на території Білорусі.
 Фрідріх Гаєк (1899—1992) — австрійський економіст та філософ, син Августа фон Гайєка.

Інше 
 1995 Гаєк (1995 Hajek) — астероїд головного поясу.